Вальдшта́діон (, ) — назви стадіонів:

Німеччина 

 Вальдштадіон Гомбург
 Вальдштадіон ан дер Кайзерлінде

Колишні назви 

 АЛНО-Арена у Плюффендорфі до цього носив назву «Вальдштадіон ан дер Казерненштрасе»
 Коммерцбанк-Арена у Франкфурт-на-Майні до цього носив назву «Вальдштадіон»
 Шольц-Арена в Аалені до цього носив назву «Штедтішес Вальдштадіон»

Австрія 

 Вальдштадіон (Австрія) в Пашингу